Гамлет (Гамлет, принц данський) — трагедія Вільяма Шекспіра
 Гамлет (фільм)

Гамлет — місто, штат Індіана
 Гамлет — місто, штат Північна Кароліна
 Гамлет — селище, штат Небраска